Тяжёлые крейсера́ ти́па «Но́рфолк» — тип тяжёлых крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны. Относились к типу «Каунти» (County) 3-й серии. Всего для британского флота построено 2 единицы: «Норфолк» (Norfolk), «Дорсетшир» (Dorsetshire).

История создания 
На кораблях II серии (типа «Лондон»), было недостаточное бронирование, что вызывало дискуссии и споры. Было выдано задание на проект предусматривавший усиление бронирования. Но доведение защиты до нужного уровня вызывало рост водоизмещения и нарушало договорной лимит стандартного водоизмещения кораблей. В результате на новых крейсерах оставили систему бронирования «лондонов», слегка усилив защиту погребов главной артиллерии. Дополнительные 75 тонн брони выкроили за счёт более легких артиллерийских башен главного калибра Mk II.

Конструкция 

Тяжёлые крейсера типа «Норфолк» были гладкопалубными высокобортными кораблями с тремя высокими, с небольшим наклоном назад трубами и двумя мачтами.

Служба 
«Норфолк» — заложен 8 июля 1927 года, спущен 12 декабря 1928 года, вошёл в строй 30 апреля 1930 года.

«Дорсетшир» — построен верфью ВМС в городе Портсмут (заложен 21 сентября 1927 года), спущен 29 января 1929 года, вошёл в строй 30 сентября 1930 года. Назван в честь английского графства Дорсетшир. Второй и последний корабль серии. Потоплен 5 апреля 1942 года вместе с крейсером «Корнуолл» авианалётом с японских авианосцев.

Оценка проекта 
Вот что писал британский еженедельник The Engineer в номере от 3 января 1930 года:

Что касается 10000-тонных крейсеров, следует отметить, что их популярность идёт на убыль во всех флотах, кроме американского. Несмотря на внушительные размеры, скорость и вооружение, им присущи два значительных недостатка. Первый из них — слабое бронирование, аналогичное наихудшим образчикам такового у наших довоенных линейных крейсеров. Второй — чрезмерная дороговизна постройки. С договорами или без них, а Британская империя всегда будет нуждаться в большом количестве крейсеров, но мы не можем позволить себе построить множество кораблей стоимостью 2 млн фунтов каждый.

Примечания

Ссылки 
[www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/County/index.htm Тяжёлые крейсера типов London и Norfolk]

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.
 Smithn P.C. Dominy J.R. Cruisers in Action 1939—1945. — London: William Kimber, 1981.

Тяжёлые крейсера типа «Норфолк»